Shio Sugawara, född 1980 i Iwate, Japan, är en professionell japansk tecknare och illustratör. Hon gör bland annat illustrationer för olika tidskrifter och en serie för en barntidning, där barnen själva hittar på historierna.

Japanska illustratörer
Japanska serieskapare
Kvinnor
Levande personer
Födda 1980
WP:Projekt Japan